Кубок Шпенглера 1993 — 67-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1993 року. Переможцем став шведський клуб Фер'єстад. Матчі турніру відвідали 76020 глядачів.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Андрій Хомутов («Давос») 10 (6+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Менні Легасі (Канада)
 Захисники: Пер Ланделл («Фер'єстад») — Міка Стремберг («Йокеріт»)
 Нападники: Юнас Хоглунд («Фер'єстад») — В'ячеслав Биков («Давос») — Андрій Хомутов («Давос»)

Див. також 
 1993 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1993
1993 у хокеї з шайбою
1993 у швейцарському спорті